Jocurile Europene sunt un eveniment multi-sportiv internațional organizat de Asociația Comitetelor Europene Olimpice pentru atleții europeni. Prima ediție are loc între 12 și 28 iunie 2015 la Baku, în Azerbaidjan. Apoi se va desfășura o dată la patru ani.

Sporturi
S-au confirmat 30 de sporturi:

  Atletism
  Badminton
  Baschet 3 la 3
  BMX
  Box
  Kaiac-Canoe (viteză)
  Ciclism de munte
  Ciclism de pistă
  Fotbal pe plajă
  Gimnastică acrobatică
  Gimnastică aerobică
  Gimnastică artistică
  Gimnastică ritmică
  Înot sincron
  Judo
  Karate
  Lupte (libere și greco-romane)
  Natație
  Polo pe apă
  Sambo
  Sărituri în apă
  Scrimă
  Tir cu arcul
  Tir sportiv
  Tenis de masă
  Taekwondo
  Trambulină
  Triatlon
  Volei
  Volei de plajă

Listă edițiilor

Referințe

Legături externe
  The European Games la site-ul oficial Asociației Comitetelor Europene Olimpice

Competiții sportive internaționale